Яичный Яр (устар. овраг Красный) — балка в Воронежской области России. Начинается близ села Андреевка (к западу от него). Заканчивается в селе Подгорное на левом берегу реки Россошь в 38 км от её устья (). По балке периодически происходит сток воды. Данный водоток имеет длину 12 км и площадь водосборного бассейна — 43,4 км².

Данные водного реестра 
В данных государственного водного реестра России этот водоток записан как река оврага Красный. Возможно, так был он назван по небольшому ответвлению балки Яичный Яр — балки Квасной Яр. Данная река относится к Донскому бассейновому округу, водохозяйственный участок реки — Дон от города Павловск и до устья реки Хопёр, без реки Подгорная, речной подбассейн реки — бассейны притоков Дона до впадения Хопра. Речной бассейн реки — Дон (российская часть бассейна).

Код объекта в государственном водном реестре — 05010101212107000004447.

Примечания 

Бассейн Чёрной Калитвы
Реки Воронежской области
Овраги Воронежской области
Балки России